Il Torneo di Viareggio 1987 è stata la trentanovesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Torino, al terzo titolo, che ha battuto in finale 4-1 la Fiorentina.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  5 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 12, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
Squadre americane
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1987
Torneo di Viareggio